Starzyno bezeichnet Dörfer in Polen:
 Starzyno (Puck) (dt. Groß-Starsin), Dorf der Gmina Puck in der Woiwodschaft Pommern
 Starzyno (Węgorzyno), Dorf der Gmina Wyszogród in der Woiwodschaft Masowien